RZA steht als Abkürzung für:
 Registrierung und Zeiterfassung von Atemschutzgeräteträgern
 Reichsbahn-Zentralamt
 Riesenzellarteriitis
 Raum-Zeit-Ausbeute
 „Russischer Zivilarbeiter“

RZA ist das Pseudonym von:
 Robert Diggs (* 1969), US-amerikanischer Rap-Musiker

RZA